Raamsd. kan som auktorsförkortning betyda:

 Leo W.D. van Raamsdonk
 L.W.D. van Raamsdonk

Robotskapade auktorsförkortningar